Svenska mästerskapen i friidrott 2013 var det 118:e svenska mästerskapet i friidrott. Följande deltävlingar genomfördes: 

 SM i halvmaraton den 18 maj i Göteborgsvarvet i Göteborg,
 SM i stafett den 25 till 26 maj på Källbrinks IP i Huddinge, arrangörsklubb Huddinge AIS
 SM i maraton den 1 juni på Stockholm Marathon i Stockholm,
 SM lag den 6 juli på Sannarps IP i Halmstad
 SM 100 km landsväg den 4 augusti i Stockholm.
 Stora SM hölls fredagen den 29 augusti till och med söndagen den 1 september på Ryavallen i Borås
 SM mångkamp den 14 till 15 september på Fredriksskans IP i Kalmar.
 SM terräng den 26 till 27 oktober på Lugnet i Falun.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Inofficiella medaljligan i alla SM-deltävlingar i friidrott utomhus 2013
Klubbarnas placering i listan avgörs av:
 Antal guldmedaljer.
 Antal silvermedaljer.
 Antal bronsmedaljer.
 Slumpmässig ordning (förändrar dock inte klubbens ranking).
Även klubbarnas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst, tryck på kolumnens pilknapp för att välja sorteringsordning.

Referenser

Fotnoter 

 

Friidrott i Sverige 2013
Friidrottstävlingar
Utomhus 2013
Friidrottsåret 2013
Friidrott i Sverige
Sportevenemang i Göteborg